Шарлемо́н (Шарлемонт, ) — многозначный термин французского происхождения.

 Шарлемон, Эдуард (Eduard Charlemont, 1842—1906) — австрийский художник, старший брат Гуго.
 Шарлемон, Гуго (Hugo Charlemont, 1850—1939) — австрийский художник, младший брат Эдуарда.
 Шарлемон, Теодор (Theodor Charlemont, 1859—1938) — австрийский скульптор.
 Крепость Шарлемон (Fort de Charlemont, 1555) — французская крепость в Живе.